Partito Democratico Progressista – partito attivo in Paraguay dal 2007
 Partito Democratico Progressista – partito attivo nel Transkei dal 1981 al 1986
 Partito Democratico Progressista – partito attivo in Tunisia dal 2001 al 2012
 Partito Democratico Progressista – partito giapponese
 Partito Progressista Democratico – partito taiwanese

Pagine correlate 
 Partito Progressista Democratico
 Partito Progressista
 Partito Democratico